Giusta di Bazzano – santa italiana
 Giusta e Rufina – martiri cristiane
 Giusta – variante del nome Giusto
 Giusta – cognome italiano
 Michelangelo Giusta – filologo classico italiano

Pagine correlate 

Giusto
Santa Giusta